The Trap ist der Originaltitel folgender Filme:

 Charlie Chan: Die Falle, Film aus dem Jahr 1947
 Die Falle von Tula, US-amerikanischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1959
 Wie ein Schrei im Wind, kanadisch-britischer Spielfilm aus dem Jahre 1966